La rue Saint-Sulpice se trouve :
 à Montréal : rue Saint-Sulpice
 à Paris : rue Saint-Sulpice

Voir aussi 
 
 Rue Saint-Sulpice, une nouvelle de Marcel Aymé

Sulpice Rue